OOO kan have flere betydninger, heriblandt:

 OpenOffice.org - en kontorpakke
 .ooo - et topdomæne
 Obsjtjestvo s ogranitjennoj otvetstvennostju (russisk Общество с ограниченной ответственностью) - en russisk selskabsform
 Out Of Office